A Arqueologia do xadrez é o estudo de artefatos arqueológicos com o objetivo de identificar as origens do jogo. A identificação de objetos considerados como peças de xadrez é difícil por não serem facilmente localizados em quantidade suficiente para atestar que são um conjunto, sendo peças isoladas facilmente confundidas com brinquedos, enfeites ou moedas no caso do xiangqi.

Os objetos mais antigos encontrados foram as peças de Afrassíabe, no Usbequistão, que são sete peças em marfim com um estilo rudimentar. Peças com formato abstrato, são mais comuns tendo sido localizadas no Irã, Arábia, norte da África e no continente Europeu. As peças mais significativas destes conjuntos são as peças de Ager, que estão entre as mais antigas localizadas no continente. Outros conjuntos como as peças de Carlos Magno são ricamente trabalhadas em marfim, tendo sido confeccionadas no sul da Itália.

Outro conjunto ricamente trabalhado são as peças de Lewis, consideradas o mais importante artefato da história do jogo, encontradas na Escócia e datadas do século XI. As peças foram provavelmente fabricadas na Noruega, entalhadas em presas de morsa e dentes de baleia na forma de reis e rainhas sentados em tronos (o rei segurando uma espada embainhada e a rainha com uma das mãos no rosto com uma expressão de espanto), bispos com elaboradas mitras, cavaleiros em suas montarias e os peões em forma de obeliscos.

Ver também
História do xadrez

Arqueologia
Xadrez